Соревнования по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 9 февраля в Национальном конькобежном стадионе. В соревновании приняли участие 36 спортсменов представляющие 16 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.

Действующим олимпийским чемпионом является корейский конькобежец Лим Хё Джун.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 36 спортсменов, разделённые на 6 забегов по 6 конькобежцев в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 3 лучших спортсмена из каждого забега.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфинал 
В полуфинале участвуют 18 спортсменов, разделённые на 3 забега по 6 конькобежцев в каждом. В финал A выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, ещё по 2 конькобежца отправляются в финал B.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Шорт-трек на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)